Kazimierz Niedźwiedzki (ur. 1887) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Kazimierz Niedźwiedzki (1898–1940) – major pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, odznaczony Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)